Amrum bezeichnet:
 Amrum, Nordfriesische Insel
 Amrum (Gemeinde), Gemeinde im Kreis Tondern in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein
 Amrum (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet